Pristiglomidae är en familj av musslor. Pristiglomidae ingår i ordningen Nuculoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pristiglomidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Pristiglomidae